Salisnjak steht für:
 Andrei Anatoljewitsch Salisnjak (1935–2017), russischer Linguist und Hochschullehrer
 Maksym Salisnjak (um 1740 – nach 1768), ukrainischer Kosak und Rebellenführer
 Salisnjak  (Dorf), Dorf in der ukrainischen Oblast Sumy, Rajon Sumy